Вацлав Варадя (; 26 апреля 1976, Всетин) — бывший чешский хоккеист, нападающий. Чемпион мира 2000 и 2005 годов. В настоящее время является главным тренером клуба «Оцеларжи Тршинец», выступающего в чешской Экстралиге.

Карьера 
Вацлав Варадя дебютировал в чешской Экстралиге в 1993 году за команду «Витковице». Летом 1994 года он отправился в Северную Америку. Играл в НХЛ за «Баффало Сэйбрз», с которым в 1999 году пробился в финал кубка Стэнли, в котором «Баффало» уступил «Далласу», несмотря на великолепную игру Доминика Гашека. В 2006 году вернулся в Европу, подписав контракт со швейцарским «Давосом». Стал чемпионом Швейцарии в 2007 году. С сезона 2008/09 играл за чешские клубы. С «Тршинцем» выиграл золото Экстралиги 2011 года. Завершил карьеру летом 2014 года.

После окончания игровой карьеры стал ассистентом главного тренера «Тршинца». Начиная с сезона 2016/17 стал главным тренером юниорской сборной Чехии (до 18 лет). По окончании сезона 2016/17 был назначен главным тренером «Тршинца». Летом 2018 года также вступил в должность главного тренера молодёжной сборной Чехии (до 20 лет). В 2019 году привёл «Тршинец» к победе в чешском чемпионате. В 2021 году вновь привел «Тршинец» к титулу чемпионов Чехии.

Играл за сборную Чехии на двух чемпионатах мира. Оба раза, в 2000 и 2005 годах, выигрывал чемпионский титул. Всего за чешскую сборную провёл 29 игр, набрал 11 очков (4 шайбы и 7 передач), в том числе на чемпионатах мира сыграл 18 матчей, в которых набрал 7 очков (3 шайбы и 4 передачи).

Достижения

Командные 

 Чемпион мира 2000 и 2005
 Чемпион Швейцарии 2007
 Чемпион Чехии 2011
 Обладатель кубка Шпенглера 2007
 Бронзовый призёр чемпионата Европы среди юниоров 1994
 Финалист кубка Стэнли 1999

Личные 

 Лучший снайпер молодёжного чемпионата мира 1996 (5 шайб)
 Участник матча всех звёзд АХЛ 1997 и 1998

Тренерские 

 Победитель мемориала Ивана Глинки 2016
 Чемпион Чехии 2019 и 2021
 Серебряный призёр чемпионата Чехии 2015 и 2018

Статистика

Клубная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте НХЛ
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации
 Статистика на eliteprospects.com
 Статистика на hockeydb.com
 Профиль на сайте ХК «Оцеларжи Тршинец»

Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры Чехии
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки ХК «Комета»
Игроки ХК «Слован Устечти Льви»
Игроки ХК «Давос»
Игроки ХК «Лангнау Тайгерс»
Игроки «Келоуна Рокетс»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Оттава Сенаторз»